Il singolare del Monte Carlo Open 1998 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Carlos Moyá ha battuto in finale Cédric Pioline 6–3, 6–0, 7–5.

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Monte Carlo Masters 1998
ATP Tour 1998